Trapezopolis (griechisch ) bezeichnet:

 Trapezopolis (Karien), antike Stadt in Karien, nordöstlich von Bekirler im Landkreis Babadağ der Provinz Denizli in der Türkei
 Titularbistum Trapezopolis, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum